Le potin, un alliage utilisé par les Gaulois dans la production de pièces de monnaie appelées potins.
Le potin, une monnaie gauloise en potin.
Le potin, synonyme de commérage.
Félix Potin, enseigne de distribution portant le nom de son fondateur.

Patronyme 

Félix Potin (1820-1871), épicier fondateur de l'enseigne de distribution du même nom ;  
 Yann Potin (1975), archiviste et historien français ; 
 Un autre Yann Potin a été à l'origine de la Kevrenn Brest Ar Flamm.

Lien externe 
 
Patronyme breton